Tre unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Zulu:

  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1909 e radiato nel 1916 a causa dei gravi danni subiti in azione
  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1937 e affondato il 14 settembre 1942 durante l'operazione Daffodil
  – fregata della classe Tribal, varata nel 1962 e radiata nel 1984